Boksning under sommer-OL 2008 fandt sted i Workers' Indoor Arena i Beijing, Kina. Der blev under legene konkurreret i 11 forskellige klasser, alle for mænd. IOC overvejer om boksning for kvinder skal blive sin egen sportsgren til Sommer-OL 2012.

Ingen danskere deltog i boksekonkurrencerne.

Medaljetabel

Medaljevindere

Lande der deltog 

2008
 
Boksning i 2008